Januš Pavlič, slovenski hokejist, * 11. junij 1984, Jesenice. 

Pavlič je kariero začel pri klubu HK Sportina Bled v sezoni 2000/2001, igral še za HK Kranjska Gora, HK Acroni Jesenice in HK Slavija, od sezone 2007/08 do 2009/10 je bil član kluba HK Triglav Kranj. Ob koncu kariere je igral še za HDD Bled in HD Jesenice mladi.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| -44
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 14
| 0
| 1
| 1
| -8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 14
| 1
| 2
| 3
|
| 26
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 22
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 21
| 0
| 10
| 10
|
| 40
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 15
| 3
| 7
| 10
|
| 26
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 17
| 0
| 3
| 3
|
| 42
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +1
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
|
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 13
| 1
| 4
| 5
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 31
| 4
| 14
| 18
|
| 114
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| -2
| 42
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 16
| 2
| 0
| 2
|
| 26
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 4
| 6
| 10
|
| 81
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 25
| 4
| 8
| 12
|
| 58
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 23
| 2
| 5
| 7
|
| 55
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 31
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| HDD Bled
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 25
| 4
| 5
| 9
|
| 72
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| HDD Bled
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HD Jesenice mladi
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 22
| 3
| 6
| 9
|
| 30
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 331
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 110
| bgcolor="#7FFF00" | -44
| bgcolor="#7FFF00" | 704
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 105
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HDD Bled
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Jeseniški športniki